Showers kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Showers,

USA 

 Showers (gruva), Utah, Juab County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar